Gompf ist der Familienname folgender Personen:

 Gundi Gompf (1940–2013), deutsche Anglistin und Hochschullehrerin
 Robert Gompf (* 1957), US-amerikanischer Mathematiker
 Thomas Gompf (* 1939), US-amerikanischer Wasserspringer und Sportfunktionär